Estádio do Guarany – nieistniejący już stadion piłkarski w Campinas, São Paulo (stan), Brazylia, na którym swoje mecze rozgrywała drużyna Guarani FC.

Pierwszy gol: Zequinha (Guarani)

Stadion zburzony został w 1953 roku.

Linki zewnętrzne 
 Templos do Futebol
 

Stadiony w São Paulo (stan)
Nieistniejące obiekty sportowe w Brazylii
Nieistniejące stadiony piłkarskie w Brazylii